Charles McIlvaine ist der Name folgender Personen:

* Charles McIlvaine (Mykologe) (1840–1909), US-amerikanischer Mykologe und Schriftsteller 
 Charles McIlvaine (Ruderer) (1903–1975), US-amerikanischer Ruderer 
 Charles Pettit McIlvaine (1799–1873), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Ohio